Bisante – termine araldico
 Bisante-tortello – termine araldico
 Bisante – moneta dell'impero bizantino
 Bisante – città dell'antica Grecia ubicata in Tracia
 Bisante – antica denominazione di Tekirdağ, città della Turchia